Boys bezeichnet als Plural des englischen boy (Junge)
 Boys (Polen), polnische Popgruppe
 Boys (Lied), Lied der Beatles (1963)
 Boys (Summertime Love), Lied von Sabrina (1987)
 Boys (Britney-Spears-Lied), Lied von Britney Spears (2002)
 Panzerbüchse Boys, britische Panzerabwehrwaffe

Boys ist der Familienname folgender Personen:
 Beverly Boys (* 1951), kanadische Wasserspringerin
 Charles Boys (1855–1944), englischer Physiker
 George Boys-Stones (* 1971), britischer Philosophiehistoriker
 Jos Boys, Architektin mit Fokus auf Behindertenrechte

im NRHP gelistete Objekte:
 Boys and Girls Library, in Kenosha, Wisconsin, ID-Nr. 80000144
 Boys' Club Building, in Battle Creek, Michigan, ID-Nr. 04000457
 Boy's High School, in New York, New York, ID-Nr. 82003361

Siehe auch:
 Bois
 Boyes
 Boies
 Boyce
 Beus, Beuß, Beuys
 The Boys